Кубок Хорватии по футболу 2016/2017 () — 26-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала 
Quarter-final consisted of four single-legged ties and included 8 winners from the second round. The pairings were determined by cup coefficients. The matches were played on 30 November 2016.

* Match played on 29 November.

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
Статистика на hrnogomet.com 
Статистика на rsssf.com 

2016/2017
Спорт в Хорватии в 2016 году
Спорт в Хорватии в 2017 году
Хорватия